

Cinema
 Miss X – film di Gil Portes del 1980 prodotto nelle Filippine.
 The 4 Dreams of Miss X – cortometraggio di Mike Figgis del 2007.

Musica
 Miss X – brano della band proto-punk MC5, incluso nell'album High Time del 1971.

Persone 
 Miss X – pseudonimo di Olga Gray, agente del MI5 nel periodo del primo dopoguerra.
 Miss X – pseudonimo di un'anonima testimone che ha deposto durante il processo a Stephen Ward conseguente all'Affare Profumo del 1963.
 Miss X – pseudonimo di Joyce Blair utilizzato per il singolo Christine/S•E•X del 1963, connesso all'Affare Profumo

Personaggi
 Miss X – personaggio dei fumetti dell'universo DC, apparso per la prima volta in Action Comics n°26 del maggio 1940.
 Miss X – personaggio del videogioco picchiaduro SNK Gals' Fighters pubblicato per Neo Geo Pocket Color nel 2000.
 Miss X – personaggio del cartone animato Johnny Test trasmesso dall'emittente statunitense The WB nel 2005.
 Mrs. X – personaggio della serie animata The X's creata da Carlos Ramos e trasmessa dalla emittente televisiva statunitense Nickelodeon tra il 2005 ed il 2008.